Delachaux steht für:

 Delachaux, französisches Unternehmen für technische und industrielle Lösungen

Delachaux ist der Familienname folgender Personen:

 Léon Delachaux (1850–1919), französischer Maler
 Théodore Delachaux (1879–1949), Schweizer Lehrer, Maler, Zeichner, Pädagoge, Kurator und Ethnologe